De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2016 werd op 31 juli in de Amsterdam ArenA gespeeld. Landskampioen PSV, bij aanvang tienvoudig winnaar en voor de zestiende keer deelnemer, trad aan tegen de bekerwinnaar, Feyenoord, bij aanvang tweevoudig winnaar en voor de achtste keer deelnemer.

Wedstrijddetails 

Bijz.: * In deze wedstrijd werd er gebruikgemaakt van de 5de en 6de official.** Luuk de Jong miste in de wedstrijd bij een 0-0 stand een strafschop voor PSV in de 29e minuut.

Externe link
PSV verslaat Feyenoord en wint Johan Cruijff Schaal - nos.nl

Supercup voetbal Nederland
Supercup voetbal in 2016
PSV
Feyenoord
Sportevenement in Amsterdam